

Patronyme 

 Ernst Wilhelm Moes (1864-1912), historien de l'art, archiviste et bibliothécaire néerlandais ;
 Freeke Moes (née en 1998), joueuse néerlandaise de hockey sur gazon ;
 Jean-Nicolas Moes (1857-1907), journaliste et éditeur de journaux luxembourgeois ;
 Jeannot Moes (né en 1948), footballeur luxembourgeois ;
 José Moës (1923-2016), footballeur belge.
 Wally Moes (1856-1918), peintre de genre néerlandaise et écrivaine

Autre 
 Moes, série télévisée néerlandaise diffusée en 2008